Municipio de Magness puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Magness (condado de Lonoke, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de Magness (condado de Independence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Independence.